Oddera – cognome italiano
 Bruno Oddera – traduttore italiano